

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 25 мая

Международные 
 День освобождения Африки.
 Международный день пропавших детей.
 Всемирный день щитовидной железы.

Национальные 
  — День Майской революции (1810).
  — День независимости (1946).
 :
 День филолога.
 День нерпёнка (с 2003).
  — День Ашхабада.
 Крещение Сары Кали — праздник цыган-католиков.
  — День клоуна.

Религиозные 
  Православие
 Память священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца (прославление в 1913 году);
 память святителя Епифания, епископа Кипрского (403);
 память святителя Германа, патриарха Константинопольского (740);
 память преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита (1633);
 второе обре́тение мощей праведного Симеона Верхотурского (Меркушинского) (1992);
 память святителей Савина, архиепископа Кипрского (V) и Полувия, епископа Ринокирского (V);
 память мученика Иоанна Влаха (Валаха) (1662) (Румынская православная церковь);
 память мучеников, в долине Ферейдан (Иран) от персов пострадавших (XVII в.) (переходящее празднование в 2017 году);
 память священномученика Петра Попова, пресвитера (1937);
 память мученицы Евдокии Мартишкиной (1938).

Именины 
 Православные: Герман, Денис, Иван, Пётр, Семён, Фёдор, Евдокия.

События 
См. также: :Категория:События 25 мая

До XVIII века 
 567 до н. э — король Рима Сервий Туллий отпраздновал триумф после победы над этрусками.
  — в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы — знаменитая Десятинная церковь.
  — Альфонсо VI Храбрый отвоевал Толедо у мусульман.
  — Генрих Мореплаватель стал великим магистром ордена Христа. Эту должность он занимал до конца своих дней.
  — закончился Вормсский рейхстаг, на котором издан Вормсский эдикт, объявивший Мартина Лютера еретиком и преступником и запретивший издание и распространение его трудов.
  — Иван Грозный отправил грамоту донским казакам. Этот день считается Днём основания Донского казачества.
  — Имдинская война: японская армия взяла крепости Пусан и Тоннэ.
  — лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии Ричард Кромвель подал в отставку.
  — протопоп Аввакум Петров вместе с дьяконом Фёдором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Николо-Угрешский монастырь.

XVIII век 
 1706 — в Москве открыт военный госпиталь, первое в России государственное лечебное учреждение (ныне — Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко).
 1731 — открыто судоходство по Ладожскому каналу.
 1734 — в ходе Войны за польское наследство на итальянском театре боевых действий произошла Битва при Битонто, в которой испанские войска, возглавляемые графом Монтемар, полностью разгромили австрийские войска.
 1779 — в Москве открылось межевое училище, которое было названо в честь внука Екатерины II Константина. Константиновское межевое училище в дальнейшем получило статус института.
 1781 — в Филадельфии учреждён банк Северной Америки.
 1787 — в Филадельфии под председательством Джорджа Вашингтона собрался Конституционный Конвент, чтобы выработать Конституцию США.

XIX век 
 1809 — в городе Чукисака (ныне Сукре, Боливия) на территории  началось восстание — .
 1810 — в вице-королевстве Рио-де-ла-Плата (предшественник современной Аргентины) произошла Майская революция: группа революционеров сместила вице-короля и сформировала Первую хунту — первое самостоятельное правительство Соединённых провинций Южной Америки.
  — обнародована Конституция Аргентины.
 1829 — в Лондоне состоялась премьера Первой симфонии Мендельсона.
 1833 — принята Чилийская конституция.
 1869 — открыто здание Венской оперы.
 1882 — учреждено Королевское научное общество Канады.
 1895 — Оскар Уайльд осуждён лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорён к двум годам каторжных работ.

XX век 
  — основан «Ривер Плейт», один из самых титулованных спортивных/футбольных клубов Аргентины.
  — открылся III съезд партии эсеров в Москве.
 1919 — на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.
  — экспедиция на дирижабле «Италия»: дирижабль потерпел аварию во льдах Арктики.
  — созданы футбольные команды Ленинградского металлического завода. С 2000 года дата считается днём основания футбольного клуба «Зенит».
  — в Париже Самуил Шварцбурд убил Симона Петлюру.
 1935 — упразднено Общество старых большевиков.
 1936 — на экраны СССР вышла кинокомедия «Цирк».
 1939 — первые в стране испытания системы автоматического взлёта и посадки тяжёлого самолёта ТБ-1.
  — Вторая мировая война: немецкие войска заняли порт Булонь-сюр-Мер на севере Франции.
  — высадка и развёртывание немецких войск в Ливии.
  — высадкой воздушного десанта в югославском городе Дрвар началась немецкая операция «Ход конём».
  — провозглашена независимость Иордании от Англии.
 
 первое и единственное испытание ядерной артиллерии в США.
 в Хьюстоне (шт. Техас) начал работу первый некоммерческий образовательный телеканал.
 первый полёт истребителя-бомбардировщика F-100 Super Sabre.
  — британские альпинисты Джордж Бэнд () и Джо Браун совершили первое успешное восхождение на Канченджангу (8586 м).
 1956 — указ Президиума Верховного Совета СССР об установлении с 1 июля 6-часового рабочего дня для рабочих и служащих в возрасте 16—18 лет.
 1957 — открыта крупнейшая в СССР гостиница — «Украина».
 1963 — на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). По решению ООН этот день объявлен Днём освобождения Африки.
 1968 — в 17 часов 40 минут, за 20 минут до начала представления «Есть на свете Москва», на стадионе «Трудовые резервы» в г. Кирове в результате возгорания пиротехники произошёл чудовищный взрыв, унёсший, по официальным данным, 39 жизней. Всего пострадало 111, из них 41 школьник.
 1973 — в Киеве начался первый Всесоюзный фестиваль искусств «Киевская весна».
 1977 — в кинотеатрах начался показ фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда», ставшего первым по размерам кассовых сборов.
 1979 — катастрофа DC-10 в Чикаго. Погибли 273 человека, из них двое — на земле. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории США (без учёта терактов 11 сентября).
  — создан Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
  — Фолклендская война: потоплен контейнеровоз «Атлантик Конвейор», погибли 20 человек. В тот же день аргентинская авиация потопила британский  эскадренный миноносец HMS Coventry.
 1983 — на экраны США вышел фильм «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая».
 1984 — катастрофа Ту-134 в Донецке, погибли от 4 до 7 человек.
 1987 — в 15 часов 59 минут атомный ледокол «Сибирь» достиг Северного полюса. Руководитель экспедиции — Артур Чилингаров. Во время плавания была эвакуирована дрейфующая научная станция «Северный полюс-27», а позже в море Лаптевых высажена новая — «Северный полюс-29».
 1989 — открыт I Съезд народных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета СССР избран М. С. Горбачёв.
  — председатель Совета министров СССР Николай Рыжков представил программу перехода к «регулируемой рыночной экономике».
  — Хакасия приняла свою первую конституцию.
  — в Киеве восстановлен памятник княгине Ольге, разрушенный в 1919 году.
  — в результате переворота президентом Сьерра-Леоне стал майор Джонни Пол Корома, бывший президент Ахмад Теджан Кабба бежал в Гвинею.
  — в Третьяковской галерее открыта постоянная экспозиция «Искусство XX века».

XXI век 
  — американец Эрик Вайхенмайер стал первым слепым человеком, поднявшимся на Джомолунгму.
  — катастрофа Boeing 747 над Тайваньским проливом, 225 погибших.
  — взрыв на борту трансатлантического лайнера «Norway», стоявшего в порту Майами. Как минимум 4 члена экипажа погибли, 21 получил тяжёлые ранения.
  — Северная Корея провела подземные ядерные испытания мощностью 20 килотонн.
  — последний выпуск «Шоу Опры Уинфри», выходившего с 1986 года.
  — впервые в финале Лиги чемпионов УЕФА сыграли два немецких клуба: на «Уэмбли» «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» (2:1). 
  — в Европейском союзе вступил в действие Общий регламент по защите данных.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 25 мая

До XIX века 
  — Шэнь-цзун (ум. 1085), китайский император династии Сун.
  — Тогон-Тэмур (ум. 1370), последний император монгольской империи Юань.
  — Суко (ум. 1398), император Японии, один из северных претендентов.
  — Екатерина Клевская (ум. 1479), герцогиня Гелдерна.
  — Камилл де Леллис (ум. 1614), католический святой, основатель ордена камиллианцев.
  — Шарль Гарнье (ум. 1649), католический святой.
  — Джон Стюарт, 3-й граф Бьют (ум. 1792), шотландский дворянин, премьер-министр Великобритании (1762—1763) при Георге III.
  — Нгуен Тхань-то (ум. 1841), император Вьетнама (1819—1841).

XIX век 
  — Фёдор (Иоганн Фридрих фон) Брандт (ум. 1879), немецкий и российский врач, зоолог и ботаник, автор более 300 научных трудов.
 
 Эдуард Булвер-Литтон (ум. 1873), английский писатель.
 Ральф Уолдо Эмерсон (ум. 1882), американский поэт, эссеист и философ, создатель теории трансцендентализма.
  — Пьер Эдмон Буассье (ум. 1885), швейцарский ботаник и путешественник, описавший ок. 3600 новых видов растений.
 1818 — Якоб Буркхардт (ум. 1897), швейцарский историк культуры, один из основоположников культурологии как науки.
 1836 — Николай Петров (ум. 1920), русский учёный, инженер, участник строительства Транссибирской магистрали, инициатор создания Московского инженерного училища ведомства путей сообщения (ныне Московский институт инженеров транспорта).
 1845 — Герман Ларош (ум. 1904), российский музыкальный и литературный критик, композитор.
 1860 — Джеймс Кеттелл (ум. 1944), американский психолог, представитель дифференциальной психологии.
 1863 — Генрих Риккерт (ум. 1936), немецкий философ-неокантианец.
 1865
 Питер Зееман (ум. 1943), голландский физик, лауреат Нобелевской премии (1902).
 Джон Рэлей Мотт (ум. 1955), американский общественный и религиозный деятель, лауреат Нобелевской премии мира (1946).
 1884 — Жан-Ришар Блок (ум. 1947), французский писатель и общественный деятель, антифашист.
 1888 — Анатолий Александров (ум. 1982), русский советский композитор, дирижёр, пианист, педагог.
  — Гюнтер Лютьенс (погиб 1941), германский военно-морской деятель, адмирал кригсмарине.
 1893 — Иосип Броз Тито (ум. 1980), югославский государственный деятель, с 1953 г. президент Федеративной Народной Республики Югославии (c 1963 г. СФРЮ).
 1895 — Евгений Тареев (ум. 1986), советский терапевт, основатель научной школы, академик АМН СССР.
  — Кази Назрул Ислам (ум. 1976), бенгальский поэт, музыкант, революционер.

XX век 
 1905 — Александр Корнейчук (ум. 1972), советский драматург и государственный деятель, академик АН СССР.
 1905 — Семён Нагорный (наст. фамилия Вайсбейн-Нагорный; ум. 1992), советский писатель, сценарист, автор киноповестей.
  — У Ну (ум. 1995), бирманский политический деятель, премьер-министр Бирмы.
 
 Хайнрих Бер (погиб 1957), немецкий лётчик-ас Второй мировой войны.
 Доналд Маклейн (ум. 1983), советский разведчик, член «Кэмбриджской пятёрки».
 Суламифь Цыбульник (ум. 1996), украинская и советская кинорежиссёр.
 1918
 Константин Воинов (ум. 1995), кинорежиссёр, сценарист и актёр, народный артист РСФСР.
 Вера Орлова (ум. 1993), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 
 Юрий Егоров (ум. 1982), кинорежиссёр и сценарист, народный артист РСФСР.
 Артур Уинт (ум. 1992), ямайский бегун и дипломат, двукратный олимпийский чемпион (1948, 1952).
 1921 — Джек Стейнбергер (ум. 2020), американский физик, лауреат Нобелевской премии (1988).
 1922 — Владимир Довейко (ум. 2002), артист цирка, акробат, актёр, народный артист СССР.
 1927 — Роберт Ладлэм (ум. 2001), американский писатель, автор остросюжетных романов.
 1929 — Беверли Силлз (ум. 2007), американская оперная певица.
  — Соня Рикель (ум. 2016), французская кутюрье.
 1931 — Георгий Гречко (ум. 2017), советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 1934 — Евгений Бачурин (ум. 2015), советский и российский поэт, бард, художник.
 1937 — Аугусто Сикаре, аргентинский изобретатель, инженер и авиаконструктор (ум. 2022).
 1939 — Иэн Маккеллен, английский актёр театра и кино.
 1941 
 Владимир Воронин, третий президент Молдавии (2001—2009).
 Олег Даль (ум. 1981), советский актёр театра и кино.
 1942 — Александр Калягин, актёр и режиссёр, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.
 1944
 Пьер Башле (ум. в 2005), французский певец и композитор.
 Фрэнк Оз, американский кукловод, кинорежиссёр, актёр, лауреат 4 премий «Эмми» и трёх «Грэмми».
 1947 — Игорь Иртеньев, поэт, представитель иронического направления в современной русской поэзии.
 1948 — Клаус Майне, вокалист немецкой рок-группы «Scorpions».
 1951 — Пэтти Д’Арбанвилл, американская актриса и фотомодель.
 1952 — Александр Суханов, российский композитор, бард, автор около 150 песен.
 1955 — Конни Селлекка, американская актриса.
 1958 — Пол Уэллер, английский рок-музыкант, автор песен, в прошлом фронтмен группы The Jam.
 
 Майк Майерс, канадский актёр, комик, сценарист и продюсер фильмов.
 Людовик Орбан, румынский государственный деятель, премьер-министр страны (2019—2020).
 1964 — Александр Гуревич, российский телеведущий, продюсер и шоумен.
 1969 — Энн Хеч (ум. 2022), американская актриса, кинорежиссёр и сценарист.
 1971 — Кристина Орбакайте, российская певица.
 1971 — Джастин Генри, американский киноактёр.
 1976
 Киллиан Мёрфи, ирландский актёр театра и кино.
 Сандра Насич, вокалистка немецкой группы Guano Apes.
  — Пеги Люйиндюла, французский футболист.
  — Эзекиль Кембои, кенийский бегун, двукратный олимпийский чемпион на дистанции 3000 м с/п (2004, 2012)
  — Алексис Тексас, американская киноактриса.
  — Герайнт Томас, валлийский шоссейный и трековый велогонщик, двукратный олимпийский чемпион.
  — Камиль Стох, польский прыгун с трамплина, трёхкратный олимпийский чемпион.
  — Камерон ван ден Бург, южноафриканский пловец, олимпийский чемпион (2012).
  — Коди Икин, канадский хоккеист, чемпион мира (2015).
  — Эли Райсман, американская гимнастка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
  — Дмитрий Волков, российский волейболист.
  — Давид Пастрняк, чешский хоккеист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 25 мая

До XX века 
 986 — Абдуррахман ас-Суфи (р. 903), персидский астроном и математик.
 1085 — Григорий VII (в миру Гильдебранд; р 1020/1025), 157-й папа римский (1073—1085).
 1261 — Александр IV (в миру Ринальдо Конти; р. ок. 1185), 181-й папа римский (1254—1261).
 1591 — Дмитрий Иванович (род. 1582), царевич, князь углицкий, младший сын Ивана Грозного; канонизирован в 1606 г. как благоверный царевич Димитрий Углицкий.
 1681 — Педро Кальдерон де ла Барка (р. 1600), испанский драматург.
 1693 — Мари де Лафайет (р. 1634), французская писательница, зачинательница жанра любовно-психологического романа.
 1813 — погиб Андрей Кайсаров (р. 1782), русский публицист, филолог, поэт.
 1866 — Николай Брашман (р. 1796), чешский и российский математик, механик, педагог.
 1899 — Роза Бонёр (р. 1822), французская художница-анималист.

XX век 
 1911 — Василий Ключевский (р. 1841), русский историк, академик Петербургской академии наук.
 1913 — покончил с собой Альфред Редль (р. 1864), австрийский офицер контрразведки, двойной агент.
 1917 — Максим Богданович (р. 1891), белорусский поэт.
 1919 — Пётр Невежин (р. 1841), русский драматург.
 1924 — Любовь Попова (р. 1889), русская советская художница, представительница авангарда.
 1926 — убит Симон Петлюра (р. 1879), украинский политический и военный деятель.
 1928 — Мартин Кукучин (р. 1860), словацкий писатель, драматург, публицист.
 1936 — Ян Левослав Белла (р. 1843), словацкий композитор.
 1940 — Мэри Андерсон (р. 1859), американская театральная актриса.
 1945 — Демьян Бедный (р. 1883), русский советский писатель, поэт, публицист, общественный деятель.
 1946 —  (р. 1868), американская учительница, автор песни «Happy Birthday to You».
 1954 — погиб Роберт Капа (р. 1913), венгерский фотодокументалист.
 1962 — Сергей Щербатов (р. 1875), российский художник, коллекционер и меценат.
 1964 — Василий Золотарёв (р. 1872), белорусский композитор, народный артист Белорусской ССР.
 1965 — Сонни Бой Уильямсон II (р. 1899), американский блюзовый музыкант, прославившийся игрой на губной гармонике.
 1968
 Павел Беспощадный (р. 1895), украинский советский поэт.
 Василий Казаков (р. 1898), маршал артиллерии, Герой Советского Союза.
 1972 — Аста Нильсен (р. 1881), датская актриса немого кино.
 1977 — Евгения Гинзбург (р. 1904), советская журналистка и писательница, мать Василия Аксёнова.
 1981 — Георг Мальмстен (р. 1902), финский певец, композитор и актёр.
 1992 — Виктор Гришин (р. 1914), первый секретарь Московского горкома КПСС в 1967—1985 гг.

XXI век 
 2011
 Леонора Каррингтон (р. 1917), английская художница, скульптор, писательница.
 Рафаэль Циталашвили (р. 1949), один из ведущих иллюзионистов России, заслуженный артист РФ.
 2012 — Эдоардо Манджаротти (р. 1919), итальянский фехтовальщик, 6-кратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира.
 2014 — Войцех Ярузельский (р. 1923), польский военный и государственный деятель.
 2020 — погиб Джордж Флойд, афроамериканец, чья смерть привела к массовым антирасистским протестам по всей стране.

Приметы 
 День Епифана. На Епифана зацветает рябина. Если «утро в красном кафтане», то и «лето будет сухое, жаркое, пожарное».

См. также

Примечания